Торговый дефицит — отрицательная разница между стоимостью экспорта и стоимостью импорта всех товаров и услуг в данной стране.

Торговый баланс является арифметическим сравнением импорта и экспорта всех товаров в экономике в течение определенного периода времени. Экспортируемые товары по ценам FOB (англ. Free on board. ); импортные товары с ценой CIF (англ.Cost, Insurance and Freight (стоимость, страховка, фрахт).  ). Оценка по этим ценам (в формате  Инкотермс) делает цифры сопоставимыми на международном уровне, поскольку товары учитываются со стоимостью на их национальной границе.

Торговый баланс - это частичный баланс текущего счета, который, в свою очередь, является частью платежного баланса . Платежный баланс - это систематическое сравнение стоимости всех экономических операций, выраженных в деньгах, в течение определенного периода между экономикой и зарубежными странами.

Если экономика регулярно сообщает об отрицательном торговом балансе, это означает, что внешние долги растут и необходимо платить более высокие процентные ставки. Долг возникает из-за того, что расходы на импорт превышают доходы от экспорта товаров. Это создает потребность в иностранной валюте и избыточное предложение национальной валюты, которая, таким образом, обесценивается . Поскольку, следовательно, товары могут быть экспортированы за границу по более дешевой цене, дефицит торгового баланса сокращается в соответствии с моделью, и происходит корректировка торгового баланса.

См. также 
 внешняя торговля
 Торговый баланс

Примечания

Библиография 
 Адам Будниковски : Международные экономические отношения . Варшава: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, стр. 277. ISBN 83-208-1622-X .
Макроэкономика
Финансовое право

De:Handelsbilanz